БРДМ-3 — российская бронированная разведывательно-дозорная машина на базе бронетранспортёра БТР-80А.

Описание конструкции

Броневой корпус и башня 

Боевая машина разделена на три отделения:
 отделение управления;
 моторно-трансмиссионное;
 боевое.

В состав экипажа входят 6 человек:
 Командир разведывательного отделения;
 Водитель;
 Наводчик;
 Три разведчика.

Все рабочие места экипажа оснащены системой общего и индивидуального освещения с устройством автоматического переключения в режим маскировки в случае открытия люков.

В башенной установке размещаются приборы наблюдения и прицеливания, а также основное вооружение.

Вооружение 
В качестве основного орудия используется 30-мм нарезная малокалиберная автоматическая пушка 2А72. Дальность стрельбы бронебойно-трассирующими снарядами днём составляет до 2 км, ночью — до 800 метров. В боекомплект входят 300 снарядов.

Дополнительно с 2А72 спарен 7,62-мм пулемёт ПКТ. Прицельная дальность стрельбы из пулемёта составляет до 1,5 км, ночью — до 800 метров. В боекомплект входят 2000 патронов.

Также на башне были установлены 6 гранатомётов системы постановки дымовой завесы 902В «Туча», для стрельбы 81-мм дымовыми гранатами.

Средства наблюдения и связи 
Для ведения прицельной стрельбы днём БРДМ-3 имеет прицел 1ПЗ-9, для стрельбы ночью имеется ночной прицел ТПН-3-42, а также инфракрасный прожектор ОУ-5М.

Связь и передача разведывательных данных производится через коротковолновую радиостанцию, четыре УКВ радиостанции (две из которых выносные). Кроме того имеется специальное телефонное оборудование, а также комплект специальной аппаратуры для засекречивания переговоров.

Двигатель и трансмиссия 
В БРДМ-3 установлен 8 цилиндровый турбонаддувной дизельный двигатель КамАЗ-7403. Мощность двигателя составляет 260 л. с. Механическая трансмиссия установлена в одном блоке с силовой установкой. Благодаря такой конструкции в полевых условиях возможна оперативная замена силовой установки.

Ходовая часть 
Ходовая часть БРДМ-3 аналогична бронетранспортёру БТР-80. В качестве базы используется полноприводное колёсное шасси (). Для совершения поворотов управляемыми выполнены две передние пары колёс. Колёса снабжены системой контроля давления в шинах, также благодаря использованию пулестойких бескамерных шин КИ-80 и КИ-126, машина может продолжать движение даже после их прострела.

Подвеска БРДМ-3 индивидуальная торсионная. По проходимости БРДМ-3 сравнима с гусеничными машинами. Угол преодолеваемых подъёмов составляет до 30°, угол бокового крена — до 25°. Для преодоления водных преград в машине имеется водомётный движитель.

Операторы  
  — 8 единиц, по состоянию на 2012 год. Первоначальный контракт стоимостью 8,9 млрд кенийских шиллингов (105,6 млн дол), подписанный в августе 2011 года, предполагал поставку 88 БРДМ до конца 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Российское оружие, Военные технологии, Анализ ВС России: БРДМ-3

БРМ по алфавиту
БРМ СССР
БРМ России